Lechêne est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jean-Louis Lechêne (1947-), guide de haute montagne français ;
 Robert Lechêne (1927-2022), journaliste français de la presse communiste.

Patronyme français